François Imberti (1882-1967), évêque d'Aoste de 1932 à 1945 puis archevêque de Verceil de 1945 à 1966.
 Francesco Imberti (1912-2008),  joueur italien de football.